Mount Jefferson ist der Name verschiedener Berge, die teilweise nach Thomas Jefferson, dem dritten Präsident der Vereinigten Staaten  benannt wurden:

Mount Jefferson (Arizona), 149 m
Mount Jefferson (Bitterroot Range) 3114 m zwischen Idaho und Montana
Mount Jefferson (Massachusetts), 372 m
Mount Jefferson (Maine), 230 m
Mount Jefferson (Montana), 3204 m in den Tobacco Root Mountains
Mount Jefferson (North Carolina), 1422 m
Mount Jefferson (New Hampshire), 1741 m in der Presidential Range
Mount Jefferson (Nevada), 3642 m in der Toquima Range
Mount Jefferson (New York), 833 m in den Catskill Mountains
Mount Jefferson (Oregon), ein 3199 m hoher Schichtvulkan
Mount Jefferson (South Carolina) 263 m
Mount Jefferson (Virginia), 262 m